Фёдор Фёдоров:
 Фёдоров, Фёдор Викторович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Фёдоров, Фёдор Иванович (1911—1994) — советский и белорусский учёный-физик, Герой Социалистического Труда, академик Национальной академии наук Беларуси.